Tsinhsien är en äldre romanisering av två kinesiska ortnamn och kan syfta på:

Jinzhou, en stad i Hebei-provinsen i norra Kina;
Qin, ett härad i Shanxi-provinsen.

WP:Projekt Kina